Battaglia di Governolo (1397) – guerra tra la lega dei principi italiani e i Visconti
Battaglia di Governolo (1526) – guerra tra la Lega di Cognac e gli Asburgo
Prima battaglia di Governolo (24 aprile 1848) – prima guerra di indipendenza italiana
Seconda battaglia di Governolo (18 luglio 1848) – prima guerra di indipendenza italiana